

Patronyme
Le nom italien Baglioni dérive d'une fonction publique, celle de balivio (: bailli).
Ses variantes sont :
 Bagliani, Baglione
 Bagliotti
 Bagnolo, Bagnoli, Bagoli, Bagolini
 Bagglioni, Baggliani, Backliani, Bacliani

 Antonio Baglioni, ténor et enseignant de musique italien.
 Astorre Baglioni, condottiere italien.
 Claudio Baglioni, auteur et chanteur italien.
 Francesco Baglioni, chanteur (basse) et impresario italien.
 Gian Paolo Baglioni, condottière italien.
 Giannino Baglioni (1316-1363), prétendant au royaume de France.
 Girolamo Baglioni, compositeur italien.
 Luigi Baglioni, compositeur et violoniste italien.
 Malatesta IV Baglioni, condottiere italien.
 Orazio di Giampaolo Baglioni, condottiere italien, frère du précédent.
 Orazio Baglioni condottiere italien Mort en 1617
 Pirro Baglioni, dit Pirro Colonna (v. 1500 - 1552), condottiere italien.
 Rodolfo Baglioni, condottiere italien.
 Tommaso Baglioni, imprimeur vénitien.

Autres 
 Baglioni, noble famille de Pérouse, dont font notamment partie Astorre Baglioni, Gian Paolo Baglioni, Malatesta IV Baglioni, Orazio di Giampaolo Baglioni et Rodolfo Baglioni. Le retable Baglioni, peinture à l'huile de Raphaël, a été commandé par cette famille.
 Baglioni, famille patricienne de Venise.